Окситони́ческое ударе́ние (от  — окситон: ὀξύς — острый и τόνος — напряжение, ударение; также окситонное ударение, окситональное ударение; ) — тип словесного ударения, падающего в слове или акцентной группе на последний слог (иначе — ). Слово с таким типом ударения называется оксито́ном, слог — оксито́нным слогом, постановка такого ударения — окситоне́зой. Язык с фиксированным ударением преимущественно на последнем слоге называется оксито́нным (). Также окситонным, или окситоническим, принято называть ритм, при помощи которого центр интенсивности, длительности и других фонетических признаков помещается на конечные элементы высказывания (в противоположность баритоническому ритму).

В фонологии древнегреческого языка окситону с «острым», или акутовым, ударением (восходящим тоном) противопоставляется  — слово с «облечённым», или циркумфлексным, ударением (нисходящим тоном), которое также ставится на последний слог. В славистике окситонированным называют акцентный тип, обобщающий окситонированные акцентные парадигмы (окситонезы) с постоянным ударением во всех словоформах на флексии (посткорневом элементе).

Распространение 
Языки с фиксированным ударением на последний слог, согласно данным Всемирного атласа языковых структур, распространены в мире намного менее широко, чем языки с фиксированным ударением на первый или предпоследний слоги. Одной из характерных черт распространения языков с ударением на последний слог является отсутствие таких ареалов, где бы эти языки концентрировались в наибольшей степени или численно преобладали над языками с фиксированным ударением других типов. Практически не встречаются языки с окситоническим ударением в Европе (исключая её периферийные области) и в Австралии. Из 502 языков, рассматриваемых во Всемирном атласе языковых структур, ударение на последний слог имеет 51 язык. Эти языки представлены:

 в периферийной части европейского ареала: тюркский башкирский; северокавказский цахурский и севернорусский диалект индоарийского цыганского языка;
 в азиатском ареале: семитский иврит; иранские персидский, дари и таджикский; дардский калами (гаври); тюркские якутский и северный диалект узбекского языка; тунгусо-маньчжурский орочский; тибето-бирманский ; австроазиатские языки Индокитая кхаси, кхму, седанг, , семелай, кхмерский; индонезийские ачехский, , лампунгский, балийский, ,  и другие;
 в австралийском и океанийском ареале: трансновогвинейские папуасские ваги, нижний , асмат, маринд и ; а также австралийский .
 в африканском ареале: берберские тамазигхт и ташельхит, а также нило-сахарский багирми;
 в североамериканском ареале: эскимосский  гренландский; пенутийский прибрежно-цимшианский; юто-ацтекский тюбатулабаль; кочими-юманские марикопа, кокопа и квечан (юма), а также покомчи и киче семьи майя и яитепекский диалект  горный чатино;
 в южноамериканском ареале: карибский макуши; аравакский ширьяна; канела-крао (тимбира) семьи же; изолированный трумай;  намбикварской семьи; чапакурский пакаасновос (вари), а также урубу-каапор, кайва и гуарани семьи тупи.

Окситоническое ударение характерно также для французского языка, в котором оно отмечается в изолированных словах и в потоке речи как тактовое ударение ритмической группы (словесного ударения в потоке речи во французском нет). Преимущественно на последний слог падает ударение также в турецком языке — словами-окситонами в нём являются лексемы тюркского корня и давно утвердившиеся заимствования.

Связанные термины 
Для типов фиксированного ударения на другие слоги в лингвистике используются термины инициальное ударение (на первый слог в слове), парокситоническое ударение (на предпоследний слог в слове), пропарокситоническое ударение (на третий слог от конца слова) и баритоническое ударение (на любой слог, кроме последнего).

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

Ударение